Der Kanton Cœur de Puisaye ist ein französischer Wahlkreis im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 24 Gemeinden im Arrondissement Auxerre und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Toucy.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Cœur de Puisaye